Als Präsidentengarde werden folgende militärische Einheiten im Tschad bezeichnet:
 DGSSIE
 Republikanische Garde (Tschad)